Asianopis fasciculigera est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Deinopidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Viêt Nam. Elle se rencontre vers le Sông Lục Nam.

Description 
Les femelles mesurent de 10 à .

Systématique et taxinomie 
Cette espèce a été décrite sous le protonyme Deinopis fasciculigera par Simon en 1909. Elle est placée dans le genre Asianopis par Chamberland, Agnarsson, Quayle, Ruddy, Starrett et Bond en 2022.

Publication originale 
 Simon, 1909 : « Étude sur les arachnides du Tonkin (). » Bulletin Scientifique de la France et de la Belgique, ,  (texte intégral)

Liens externes

Notes et références 

Deinopidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Viêt Nam